Norio Omura (Shimane, 6 de setembro de 1969) é um ex-futebolista profissional japonês, defensor, disputou a Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Futebolistas do Yokohama FC
Futebolistas do Vegalta Sendai
Futebolistas do Sanfrecce Hiroshima
Futebolistas do Yokohama F. Marinos